

Codici 
 nps – codice ISO 639-3 della lingua ipsa

Computer 
 PPTP Network Server (NPS) Dispositivo che fornisce un'interfaccia tra Point-to-Point Protocol e LAN o WAN

Tecnica
 Nominal Pipe Size, lo standard americano (ASTM) per il diametro nominale.

Marketing 

Net Promoter Score – Misurazione della fedeltà ad un'azienda, prodotto o servizio.

Televisione 
 Non può essere! o NPS - Non può essere (No puede ser) – telenovela venezuelana

Altro 
 NPS: National Park Service, agenzia federale statunitense incaricata della gestione dei Parchi nazionali.